Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sunfeast Open 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen zehn Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 17. bis 18. September 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
2005